Папратно може бити:

 Папратно (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Папратно (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ